Eisenstuck ist der Name von

 Bernhard Eisenstuck (1805–1871), deutscher Politiker und Unternehmer
 Carl Friedrich Reiche-Eisenstuck (1790–1864), deutscher Politiker und Präsident der II. Kammer des sächsischen Landtags
 Christian Gottlieb Eisenstuck (1773–1853), Abgeordneter und zeitweilig Vizepräsident der II. Kammer des sächsischen Landtags
 Christian Jacob Eisenstuck (1734–1810), sächsischer Landtagsabgeordneter
 Johann Christian Eisenstuck (1757–1831), sächsischer Landtagsabgeordneter
 Paul Eisenstuck (ca. 1840–1890), deutscher Honorarkonsul des Norddeutschen Bundes bzw. des Deutschen Reiches in León in Nicaragua. Die Eisenstuck-Affäre ist nach ihm benannt.